General Alvear bezeichnet

Carlos María de Alvear (1789–1852), argentinischer Militär, Politiker und Diplomat
das Partido General Alvear, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires

die Stadt General Alvear (Buenos Aires) in der argentinischen Provinz Buenos Aires
den Ort Alvear (Corrientes) (auch General Alvear) in der argentinischen Provinz Corrientes
die Stadt General Alvear (Mendoza) in der argentinischen Provinz Mendoza
die Gemeinde General Alvear (Misiones) in der argentinischen Provinz Misiones
den Ort General Alvear (Santa Fe) in der argentinischen Provinz Santa Fe